Жоан Марагаль-и-Горина (; ,  — , ) — каталонский поэт.

Жизнь и творчество 
Жоан Марагаль родился в богатой семье, в которой был младшим ребёнком (у него было три старших сестры). Отец мальчика, владелец текстильной фабрики, рассчитывал на то, что к Жоану со временем перейдёт управление производством. Однако в 1884 году юноша поступает на юридический факультет, и затем увлекается поэтическим и писательским творчеством. Даже став уже известным поэтом и журналистом, Ж.Марагаль постоянно находился в эпицентре конфликта интересов — между своей семьёй и собственной любовью к поэтическому творчеству. В политическом плане его симпатии принадлежали традиционному и консервативному, привязанному к католическим духовным ценностям, каталонскому национализму. В то же время поэт категорически не желал непосредственно участвовать в политической деятельности и отклонил предложения Энрика Прат де ла Рибы баллотироваться в парламент.

В 1891 году Ж.Марагаль женился на Кларе Нобле, в этом браке у них родились 13 детей. Среди его сыновей — известный скульптор Эрнест Марагаль-и-Нобле. Паскуаль Марагаль, внук Ж.Марагаля, в 1982—1997 годы занимал пост мэра Барселоны, а в 2003—2006 был председателем каталонского регионального правительства. Другой его внук, Эрнест Марагаль-и-Мира, в настоящее время — министр образования в каталонском правительстве.

Свои сочинения Ж.Марагаль писал преимущественно на каталанском языке, иногда — на испанском. В 1881 году его стихотворение В его комнате (Dins sa cambra) получило приз на барселонском Цветочном празднике (Flor Natural). Впоследствии удостаивался наград на Цветочных играх также в 1894, 1896, 1904 и в 1910 годах. Начиная с 1892 года он становится одним из зачинателей движения по обновлению каталонской культуры, её модернизации. Являлся автором многих статей по вопросам культуры в современной каталонской прессе.

Ж.Марагаль был также автором художественных переводов произведений мировой классики на каталанский язык — из Гомера, Шиллера, Гёте, Ницше, А.Доде, А.де Ламартина, Новалиса и др.

В честь Ж. Марагаля названы сады в Барселоне.

Поэтические произведения (поэмы) 
 La vaca cega (1893)
 Paternal (1893)
 Estrofes decadentistes (1894)
 Excèlsior (1895)
 Oda a Espanya (1898)
 Pirinenques (1902)
 Haidé (1906)

Прижизненные антологии 
 Poesies (1895)
 Visions & Cants (1900)
 Les disperses (1904)
 Enllà (1906)
 Seqüències (1911)

Ссылки 

Поэты Каталонии
Журналисты Испании
Переводчики на каталанский язык
Каталонский модерн